China International 1999 var en professionell rankingturnering i snooker som spelades mellan den 11 och 19 december. Turneringen var en av två China International som spelades under 1999, denna turnering som en del av säsongen 1999/2000 och den andra China International 1999 (vår) som en del av säsongen 1998/1999.

Resultat

Final

Slutspel

Endast Mark Williams', Ronnie O'Sullivans, John Higgins' och Stephen Hendrys matcher i första omgången spelades som en del av huvudturneringen i Kina, resten spelades som en del av kvalet i England.

Wildcardomgång

11.12.1999

Kval

Källor
WWW Snooker
Snooker Scene

1999
Snookersäsongen 1999/2000
1999 i Kina
Sportevenemang i Shanghai
WP:Projekt Kina
Shanghai under 1900-talet